Prvu B hrvatsku odbojkašku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za sezonu 2012./13. u kojem je sudjelovalo deset klubova je osvojila ekipa Nove Gradiške.

Ljestvica

Poveznice 
 1.A liga 2012./13.
 Hrvatski kup 2012.

Izvori 
 
 hou.hr. 1.B državna odbojkaška liga - seniorke 2012./13., pristupljeno 8. kolovoza 2014.
 Hrvatska odbojkaška udruga, Završni bilten za sezonu 2012./13. , preuzeto 8. kolovoza 2014.
  

 

2012-13